{{Конкурс красоты 
| Фото             = 
| Описание_фото    = Нгуен Фыонг Кхань, победительница Мисс Земля 2016
| Победитель       = Нгуен Фыонг Кхань
| Страна           = | Дата             = 3 ноября, 2018 года
| Ведущие          = 
| Интервал-акт     = 
| Количество стран = 87
| Итоговых мест    = 18
| Место проведения = Mall of Asia Arena, Пасай, Столичный регион, Филиппины
| Телеканал хозяев = Прямая трансляция:  
Прямой эфир: 
| Дебютировали     = 
| Отказались       = 
| Вернулись        = 
| Предыдущий       = 2017
| Следующий        = 2019
}}Мисс Земля 2018' () — прошедший 18-й международный конкурс красоты Мисс Земля. Победительницей стала представительница страны Вьетнам — .

 Закулисье 
26 июля 2018 года было анонсировано организаторами, в социальных сетях, что конкурс будет проходить на территории Филиппин с 6 октября по 3 ноября.

Третий год подряд будет транслироваться с Mall of Asia Arena.

20 октября 2018 года организаторы добавили на странице в социальной сети Facebook, что в 2018 году победители Eco-Media Award войдут в Топ-18. Две кандидатки займут место через решение жюри и голосование в социальных сетей.

 Результаты 

 Места 

(§) — вошла в топ-18 по решению судей за лучшее эко-видео и лучшее эко-медиа.

 Категория результатов 

 Судьи 
Судьи:
 Чам Хоанг Лыу — Миссис Вселенная 2017
 Линь Шан — дизайнер из Вьетнама

 Конфликт Израиля и Ливана 
Участница мисс Ливан-2018 — Сальва Акар — обратила внимание международной прессы, после того как опубликовала фотографию на странице в Facebook с участницей из Израиля — Даной Зерик, где она сделала знак мира. Стоит отметить, что Ливан и Израиль находятся в состоянии войны между собой. В результате мисс Ливан не смогла продолжить участие в международном конкурсе. В пресс-релизе пресс-секретарь премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Офир Гендельман отреагировал на отстранение Акар с конкурса и осудил «ливанский апартеид».

 Предпрограмма 

 Медаль Талли Чтобы отсортировать эту таблицу с помощью участиц, общего количества медалей или любого другого столбца, щёлкните значок  рядом с заголовком столбца.''

Медиа список

Специальные награды

Награды спонсоров

Участницы 
87 участниц

Примечание

Дебютировали

Вернулись 
 Последний раз участвовали в 2008 году:
 

 Последний раз участвовали в 2009 году:
 
 

 Последний раз участвовали в 2014 году:
 
 

 Последний раз участвовали в 2015 году:
 
 
 
 
 

 Последний раз участвовали в 2016 году:

Отказались

Замены

Designations

Участие в других конкурсах красоты 
Список участниц, которые участвовали или будут участвовать в других международных или региональных конкурсах красоты:

Мисс мира
 2016: : Antonia Figueroa
 2017: : Renae Martinez
Miss Intercontinental
 2017: : Anastasia Schipanova
Miss Grand International
 2014: : Réka Lukács
Reinado Internacional del Café
 2018: : Dolores Cardoso
Face of the World
 2017: : Abbey-Anne Gyles (1-я Вице мисс)
Miss Black San International
 2017: : Xamiera Kippins (Победительница)
 2018: : Afeya Jeffrey (1-я Вице мисс)
Miss City Tourism World
 2017: : Diana Silva (Победительница)
Miss Seven Continents
 2017:  Crimea: Ksenia Sarina (представила Россию)
Top Model of the World
 2017: : Maren Tschinkel
World Miss University
 2017:  Crimea: Ksenia Sarina (Топ 10, представила Россию)
Miss All Nations
 2016: : Denisse Andor (Топ 8, представила Испанию)
Miss Grand Sea Universe
 2016: : Yanika Azzopardi (Топ 5)
Miss Heritage International
 2015: : Chaw Yupar Thet (2-я Вице мисс)
Miss Jamzone International
 2015: : Afeya Jeffrey (Победительница)
Miss Tourism Queen of the Year International
 2015:  Crimea: Ksenia Sarina (представила Россию)
 2017: : Belvy Naa (2-я Вице мисс)
Miss Tourism World
 2014: : Larissa Dominguez (Топ 15)
Supermodel International
 2014: : Maristella Okpala (Топ 12)

Вещание

См. также 
 Мисс интернешнл 2018
 Мисс мира 2018
 Мисс Вселенная 2018

Примечания

Ссылки 
 

Мисс Земля
События 3 ноября
Ноябрь 2018 года
2018 год на Филиппинах
Пасай